Безымянный мост:

 Безымянный мост — мост через реку Оккервиль, переброшен в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.
 Безымянный мост — мост через Обводный канал в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Безымянный остров
 Безымянный ручей (значения)